

Chimica 
 Ottetto – otto elettroni in un livello orbitalico

Informatica 
 Ottetto – un byte costituito da otto bit

Matematica 
 Ottetto – struttura algebrica che generalizza i numeri complessi ed i quaternioni

Musica 
 Ottetto – formazione musicale di otto strumentisti o cantanti, oppure una composizione musicale scritta per otto esecutori
 Ottetto – composizione di Igor' Fëdorovič Stravinskij scritta fra il 1922 e il 1923